

Abbigliamento 
 Drop – in abbigliamento questa parola si utilizza assieme alla taglia

Economia 
 Drop – calo delle vendite

Musica 
 Drop – gruppo musicale
 Drop – album dei The Shamen del 1987
 Drop – album dei Bride del 1995
 Drop – singolo dei The Pharcyde del 1996, estratto dall'album Labcabincalifornia
 Drop – album di Tying Tiffany del 2014
 Drop – cambiamento nella linea di basso elettrico e nella batteria in una composizione elettronica, in particolare nel drum and bass e nella musica house

Sport 
 Drop – Tipologia di lancio del lanciatore nel baseball
 Drop – colpo del badminton
 Drop – rimuovere una palla da una posizione non utile nel golf
 Drop – calcio di rimbalzo nel rugby
 Drop kick – calcio alla mano nel football americano

Videogiochi 
 Drop – oggetti lasciati cadere da un nemico.

Altro 
 Drop – unità di misura di volume

Pagine correlate
The Drop